Trebon ou Trébon ou Třeboň est un nom propre qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Ryan Trebon (1981-), coureur américain de cyclo-cross et de VTT.

Toponyme 

 Le Trébon, quartier de la ville d’Arles dans le département des Bouches-du-Rhône ;
 Plaine de Trébon, plaine au nord d’Arles ;
 Třeboň, ville du district de Jindřichův Hradec, dans la région de Bohême-du-Sud, en Tchéquie.

Astronomie 
 (3735) Třeboň, astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes.

Toponymie française